Каждан — еврейская фамилия:

 Каждан, Александр Петрович (Пейсахович, 1922—1997) — советский и американский византинист, историк византийской литературы.
 Каждан, Алексей Борисович (1915—2002) — советский учёный в области геолого-разведывательных работ, доктор геолого-минералогических наук.
 Каждан, Владимир Адольфович (Алтерович) (1895—1961) — советский художник, график, дизайнер.
 Каждан, Гаяна Владимировна (1930—1973) — советская художница.
 Каждан, Давид (Дмитрий Александрович; род. 1946) — израильский математик, сын А. П. Каждана.
 Каждан, Джерри Лоренс (род. 1937) — американский математик.
 Каждан, Евгений Абрамович (1922—1984) — советский художник (график, иллюстратор, плакатист).
 Каждан, Исаак (1905—1968) — американский шахматист, международный гроссмейстер.
 Каждан, Наталия Абрамовна (род. 1942) — советский и российский архитектор и педагог, дочь Т. П. Каждан.
 Каждан, Пётр Израилевич — советский учёный в области смазочных материалов, старший научный сотрудник кафедры химии и технологии смазочных материалов РГУ нефти и газа, отец А. П. Каждана.
 Каждан, Татьяна Павловна (1918—2009) — историк русской архитектуры и исследователь русской усадьбы, кандидат искусствоведения.
 Каждан, Шифра (род. 1973) — российский художник.
 Каждан, Яков Маркович (1918—2007) — советский и российский учёный в области прикладной математики и механики.

См. также 
 Кэздан